Белая Роща — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Крутоярского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 37 км к северу от районного центра Ужур.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок  отделения № 2 Андроновского совхоза переименован в Белая Роща.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района